Gino Vignali – scrittore, autore televisivo e teatrali italiano, parte del duo Gino e Michele (1949 – )
Giorgio Vignali – produttore televisivo, sceneggiatore e attore italiano (1954 – )
Jacopo Vignali – pittore italiano (1592-1664)
Julia Vignali – attrice e conduttrice televisiva francese (1975 – )
Luca Vignali – calciatore italiano (1996 – )
Pietro Vignali – politico italiano (1968 – )
Raffaello Vignali – politico italiano (1963 – )
Valentina Vignali – cestista e modella italiana (1991 – )